De boerenbruiloft, een schilderij van Pieter Bruegel de Oude
 Boerenbruiloft (Jan Steen), een schilderij van Jan Steen
 Boerenbruiloft (feest), een carnavalesk gebruik in het oosten en zuidoosten van Nederland
 Boerenbruiloft Joure, een jaarlijks feest waarbij een boerenbruiloft uit 1850 wordt nagespeeld (Fries: Boerebrulloft).